Музыкальная академия — многозначный термин.

 Музыкальная академия — высшее учебное заведение музыкального профиля в Загребе (Хорватия).
 Музыкальная академия — оперный театр на Манхэттене в Нью-Йорке (США); снесён в 1926 году.
 Музыкальная академия — государственное музыкальное учебное заведение IV уровня аккредитации в Одессе (Украина).
 Музыкальная академия Ференца Листа — ведущее высшее музыкальное учебное заведение Венгрии, расположено в Будапеште.
 Музыкальная академия — музыкальная академия во Львове; один из старейших художественных вузов Украины.
 Музыкальная академия — музыкальное учебное заведение в Сиене.
 Музыкальная академия — государственное музыкальное учебное заведение IV уровня аккредитации в Киеве (Украина).
 Музыкальная академия — консерватория четвёртого уровня аккредитации в Донецке (Украина).
 Музыкальная академия — высшее музыкальное учебное заведение в Кракове (Польша).
 Музыкальная академия — ведущее высшее музыкальное учебное заведение Азербайджана; расположено в Баку.
 Музыкальная академия — музыкальная академия имени Язепа Витола в Риге (Латвия).
 Музыкальная академия — государственная консерватория в Осло (Норвегия).
 Музыкальная академия — комплекс государственных музыкально-образовательных учреждений в Базеле (Швейцария).
 Музыкальная академия — высшее учебное заведение музыкального профиля в Софии (Болгария).
 Музыкальная академия — высшее музыкальное учебное заведение в городе Вроцлаве (Польша).
 Музыкальная академия — высшее музыкальное и театральное учебное заведение Литвы в Каунасе.

См. также 
 Музыкальная академия (до 1992 года — «Советская музыка») — российский ежеквартальный музыкальный научно-теоретический и критико-публицистический журнал.